SEAT Toledo II (type 1M) var en lille mellemklassebil bygget af den spanske bilfabrikant SEAT mellem april 1999 og juli 2004.

Udvikling 
Designet på Toledo blev oprindeligt lavet af Giorgio Giugiaro i starten af 1990'erne til Škoda Octavia I. Ved præsentationen af Škoda Octavia fandt den daværende tjekkiske ministerpræsident Václav Klaus (den tjekkiske stat var på daværende tidspunkt medejer af Škoda) bilen "for italiensk". Ferdinand Piëch, den daværende chef for Volkswagen Group, fik derfor lavet et nyt design til Škoda. Da værktøjerne til karrosseriet allerede var blevet fremstillet, blev Giugiaros design med ny front overført til SEAT Toledo.

Modelhistorie 
Den anden modelgeneration af Toledo gik i produktion i april 1999. I modsætning til forgængeren var modellen en klassisk sedan med lille bagagerumsklap.

En hatchbackudgave ved navn León fulgte i oktober 1999.

Toledo II var teknisk set vidtgående identisk med Volkswagen Golf IV/Bora, Audi A3 8L og Škoda Octavia I. Elnettet og interiøret svarede til Audi A3 8L. Bagagerummet kunne rumme 500 liter, hvilket var mindre end i forgængeren.

Tekniske data

Benzinmotorer

Dieselmotorer

Sikkerhed 
Det svenske forsikringsselskab Folksam vurderer flere forskellige bilmodeller ud fra oplysninger fra virkelige ulykker, hvorved risikoen for død eller invaliditet i tilfælde af en ulykke måles. I rapporterne Hur säker är bilen? er/var Toledo og Leon i årgangene 1999 til 2004 hhv. 2005 klassificeret som følger:
 2005: Mindst 15 % bedre end middelbilen
 2007: Som middelbilen
 2009: Som middelbilen
 2011: Som middelbilen
 2013: Som middelbilen
 2015: Mindst 20 % dårligere end middelbilen
 2017: Mindst 20 % dårligere end middelbilen

Referencer

Litteratur 
 Automobil Revue. Katalog 2001 og 2004 (på tysk og fransk).
 SEAT Toledo instruktionsbog. SEAT, S.A., 1999.

2
Små mellemklassebiler
Forhjulstrukne biler
Biler introduceret i 1999
Biler fra 1990'erne
Biler fra 2000'erne